Reignac kan syfta på:
 Reignac, Charente
 Reignac, Gironde